Meámbar kan syfta på:

Honduras 

 Meámbar (kommun), Departamento de Comayagua, 
 Meámbar (ort), Departamento de Comayagua,